Tirídates (;  ) foi um príncipe da dinastia arsácida da Armênia.

Vida 

Era o terceiro filho do rei cliente romano da Armênia,   com uma mulher de nome incerto. Foi homônimo de seu bisavô paterno  , antigo rei da Armênia, bem como de seus ancestrais armênios e partas que reinaram com esse nome como reis.

Quando do ataque sassânida à Armênia, Tirídates estava entre os membros da casa real capturados. Depois, em represália a tal ato, os nobres da Armênia, junto dos romanos, lutaram contra os sassânidas e conseguiram forçar o xá   a abandonar a região e libertar a família real. Pouco se sabe de sua vida após estes eventos e sua relação com o futuro  . Em algum ponto durante o reinado do imperador  , foi enviado como refém político para Constantinopla e foi executado sob ordens de Valentiniano durante a reconciliação de Ársaces com o Império Sassânida. Tirídates era casado com uma mulher de nome incerto, talvez uma filha de , com quem teve um filho chamado Genelo.

Bibliografia 

 

 

 

 

Armênios do século IV
Mortos no século IV
Casa arsácida da Armênia